Nakhti est un Nom dans l'Égypte antique, porté par :
 Nakhti, un chancelier durant la  ;
 Nakhti, un nomarque durant la .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité